Echipa națională de fotbal a Antiguei și Barbudei reprezintă Antigua și Barbuda în fotbalul internațional. Cel mai bun rezultat obținut a fost locul patru la Cupa Caraibelor.

Calificări

Campionatul mondial
1930 până în 1970 - nu a participat
1974 - nu s-a calificat
1978 până în 1982 - nu a participat
1986 până în 2010 - nu s-a calificat

Cupa de Aur
 1991 nu a participat
 1993 până în 2009 - nu s-a calificat

Meciuri internaționale

Lot

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|------ 
! colspan="9" bgcolor="B0D3FB" align="left"|
|------bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Antrenori

 Rudi Gutendorf (1976)
 Rowan Benjamin
 Rolston Williams (2004)
 Vernon Edwards (2004)
 Derrick Edwards (2006-)

Legături externe
  Meciurile echipei pe RSSSF

Echipe naționale de fotbal nord-americane
Antigua și Barbuda